Franciaország
Prey, település Eure megyében
Prey, település Vosges megyében

Egyéb
Prey (videójáték, 2006)
Prey (videójáték, 2017)
Prey (Smallville)
Prey (Tiamat-album)